— залізнична станція розташована на фракійській стороні Босфора, мікрорайон Зеїтинлік, Бакиркьой, Стамбул
 Бакиркьой — муніципалітет і район на фракійській стороні Стамбула, Туреччина
  — діюча станція лінії М1 Стамбульського метрополітену